Rémi Papalia, né le 11 décembre 1987 à Antibes et plus connu sous le pseudonyme Remi Ragnar est un auteur, influenceur et coach sportif français. 
Depuis 2016, il partage ses passions et de nombreux conseils sur ses réseaux sociaux : la musculation qu’il pratique depuis 15 ans, sa vie de père de famille, sa carrière de pompier professionnel, mais aussi des vidéos humoristiques. Il est aujourd’hui suivi par plus de 1,5 millions de personnes sur Youtube, Tiktok et Instagram. 
En 2021 il est l’auteur d’un premier livre consacré à la musculation.

Biographie

Jeunesse, études et vie privée 

Rémi Papalia naît le 11 décembre 1987 à Antibes (Alpes-maritimes). Après l'obtention de son Baccalauréat en 2006, il début une licence STAPS à l'université de Nice afin d'exercer dans le milieu du sport, qu'il arrêtera afin de devenir pompier professionnel en 2011. 
La même année il est victime d'un grave accident de moto, plongé dans un coma artificiel avec de nombreuses fractures, les médecins lui annoncent qu'il ne pourrait plus faire de sport. Trouvant la force dans sa passion, le sport, il déjoue les pronostics et reprend ses activités quelques mois plus tard.
En 2016, Remi Ragnar devient père d'un petit garçon nommé Taïrone, puis à nouveau en 2019, d'une petite fille nommée Lio.

Accès à la notoriété sur les réseaux sociaux 

En 2016, Remi Ragnar crée un compte sur le réseau social Instagram et partage son quotidien de jeune papa avec humour. Il délivre de nombreux conseils sportifs lors de ses entraînements et montre les coulisses de sa profession, pompier professionnel. Ce contenu plaît et il gagne de nombreux abonnés en quelques mois. 
En 2018, il décide alors d'étendre son contenu à la plateforme Youtube, sur laquelle il partage principalement des vidéos relatives au sport.
Sa notoriété grimpe grâce aux réseaux sociaux, ce qui lui permet d'être rémunéré avec de nombreux partenariats. 
En 2020, il s'inscrit sur le réseau TikTok, partage des vidéos axées autour du sport, de ses enfants et de son métier avec une pointe d'humour, et atteint le million d'abonnés au mois de septembre 2022.

Diversification des activités

Pompier professionnel 

Remi Ragnar exerce en tant que pompier professionnel en 2011 à la caserne d'Antibes.

Coach sportif 

Passionné par le sport et particulièrement la musculation, il commence sa carrière de coach sportif en construisant des programmes personnalisés en salle de sport à ses clients. La demande augmentant, il crée un site internet sur lequel il commercialise des challenges sportifs de 6 semaines à maison sans matériel. Un challenge débute tous les deux mois et comptabilise plus de 1 500 inscrits en moyenne. En 2022, il ajoute des programmes sportifs en fonction des objectifs, à son site internet.

Auteur 

En 2021, il publie son premier livre Muscu poids de corps, à la maison, sans matériel, Méthode de musculation en 8 semaines aux éditions FIRST. Après ce premier succès, il publie son second livre La méthode Viking aux éditions FIRST en 2022 dans lequel il propose aux lecteurs un programme de musculation en salle de 6 semaines.

Influenceur 

Depuis 2016 Rémi Papalia est présent sur les réseaux sociaux Instagram, Tiktok, Youtube et Facebook sous le pseudonyme Remi Ragnar, en faisant référence à Ragnar Lodbrok avec lequel il partage des caractéristiques physiques selon ses proches. Il partage des photos et vidéos humoristiques, avec ses enfants, des conseils sportifs et montre les coulisses de son métier de pompier. En 2018 il devient ambassadeur de la marque Prozis, puis ambassadeur Côte d'Azur en 2020.

Il est suivi par plus de 1,5 million d'abonnés sur les différentes plateformes.

Marque de vêtements 

En 2018 Rémi Papalia crée une marque de vêtements et accessoires de sport pour hommes et femmes. Les produits sont exclusivement vendus sur son site internet.

Filmographie/Radio

Emissions télévisées 

 2017 : Ultimate Beastmaster Netflix: Participant
 2018 : Enquête sous haute tension C8 : Témoignage pompier
 2019 : Ça commence aujourd'hui (émission de télévision) France 2 : Témoignage pompier
 2022 : Incroyables transformations M6 : Invité
 2022 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac M6 : Invité

Emissions web 

 2021 : Remi Ragnar, le pompier qui a vaincu la mort, Neo TV : Interview

Emissions radio 

 2022 : France Inter : Interview Remi Ragnar

Publications

Livres 

 2021 : Muscu poids de corps, à la maison, sans matériel, Méthode de musculation en 8 semaines, FIRST édition (Editis) 
 2022 : La méthode Viking, FIRST édition (Editis)

Parutions 

 2018 : Nice-matin : Avec plus de 100.000 abonnés, Rémi Ragnar cartonne sur Instagram : Interview
 2019 : Nice-matin : Ils sont maman, pompier ou chef d’entreprise… Découvrez les influenceurs de la Côte d’Azur : Interview
 2020 : Nice-matin : Tempête Alex: le pompier et influenceur Rémi Ragnar récolte plus de 11.000 euros pour les sinistrés : Interview
 2020 : Men's Health : ¿Es Remi 'Ragnar' el bombero más en forma del mundo? : Article
 2021 : Nice-matin : Pompier, papa poule, coach sportif... Qui est Rémi Ragnar en dédicace à Polygone ce samedi? : Interview
 2021 : Les pompiers 2021, FIRST édition (Editis) : Photographies
 2022 : Les pompiers 2022, FIRST édition (Editis) : Photographies
 2023 : Les pompiers 2023, FIRST édition (Editis) : Photographies

Personnalité française d'Internet